Илькив () — украинская фамилия. Русский вариант — Ильков.

Известные носители:
 Илькив, Игорь Богданович (род. 1985) — украинский футболист.
 Илькив, Ольга Фаустиновна (род. 1920) — связная Романа Шухевича, политзаключённая, кавалер украинского Ордена княгини Ольги III степени.
 Илькив, Стефания Емельяновна (1929 — ?) — Герой Социалистического Труда.